Prussia – stato storico dell'Europa
 Antica Prussia – regione storica dell'Europa orientale
 Ducato di Prussia – stato europeo del passato
 Brandeburgo-Prussia – stato europeo esistito dal 1618 al 1701
 Regno di Prussia – regno tedesco esistito dal 1701 al 1918
 Prussia meridionale – provincia del Regno di Prussia
 Prussia occidentale – provincia del Regno di Prussia
 Stato Libero di Prussia – stato tedesco esistito dal 1918 al 1947
 Prussia orientale – storica provincia della Prussia e dell'Impero tedesco
 Prussia reale – provincia del Regno di Polonia e in seguito della Confederazione Polacco-Lituana dal 1569 al 1772

 Blu di Prussia – colore